

Astronomia
 Sole – stella, astro centrale del sistema solare

Cinema
 Sole – film del 1918 diretto da Giulio Antamoro
 Sole – film del 1929 diretto da Alessandro Blasetti
 Sole – film del 1995 diretto da Roberto Di Vito
 Sole – film del 2000 diretto da Mariangela Barbanente
 Sole – film del 2003 diretto da Michele Carrillo
 Sole – film del 2019 diretto da Carlo Sironi

Mitologia
 Sole – divinità in molte culture

Musica
 Sole – singolo dei Negramaro del 2012
 Sole – singolo di Massimo Di Cataldo del 1997

Persone
 Re Sole – nome con cui è conosciuto Luigi XIV di Francia, sovrano francese (1638-1715)
Alfred Sole – regista, scenografo e sceneggiatore statunitense (1943-2022)
Nicola Sole  – poeta italiano (1821-1859)
Nicola Sole  – politico italiano (1833-1901)

Altro 
 Sole – primo pianeta per l'astrologia
 Sole – figura araldica
 Sole – nome proprio di persona
 Enel So.l.e., società del Gruppo Enel
 Sole – astro di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien
 Sole – termine con cui gli alchemici indicavano l'oro

Pagine correlate 
 Il Sole (disambigua)
 Il Sole 24 Ore

Altri progetti